Gabriel Heinze – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Lasse Heinze – ex calciatore danese
 Richard Heinze – filologo classico e latinista tedesco
 Thomas Heinze – attore e produttore cinematografico tedesco